Sauzet puede referirse a: 

 Sauzet, comuna francesa situada en Drôme.
 Sauzet, comuna francesa situada en Gard.
 Sauzet, comuna francesa situada en Lot.